Saku (gemeente in Estland), een gemeente in Estland.
 Saku (plaats in Estland), een plaats in bovengenoemde gemeente
 Saku (bier), een biermerk in Estland.
 Saku (Nagano), een stad in de Japanse prefectuur Nagano.
 Saku (gemeente in Japan), een gemeente in de Japanse prefectuur Nagano.